Elko může být:
 Elko County – okres v Nevadě v USA
 Elko (Georgie) – osada v Georgii v USA
 Elko (Jižní Karolína) – městečko v Jižní Karolíně v USA
 Elko (Missouri) – osada v Missouri v USA
 Elko (Nevada) – město v Nevadě v USA
 Elko Nový Knín – výrobní družstvo v okresech Příbram a Benešov
 ELKO EP – výrobce elektroinstalačních přístrojů v Holešově